Flaum bezeichnet:

 eine Gesichtsbehaarung, siehe Barthaar 
 einen Fluss in Kroatien, siehe Rječina
 Federkleid frisch geschlüpfter Küken, das sich bereits im Ei bildet, siehe Feder und Daune
 haarähnliche Strukturen auf der Oberfläche von Pflanzen, siehe Trichom

Flaum ist der Familienname folgender Personen:
 Marshall Flaum (1925–2010), US-amerikanischer Dokumentarfilmer